Чемпионаты России по настольному теннису проводятся ежегодно с 1992 года. Соревнования проводятся под эгидой Федерации настольного тенниса России (ФНТР). Медали разыгрываются в одиночном и парном разрядах среди мужчин и женщин, а также в миксте. Помимо личных также проводятся соревнования в командном разряде среди сборных субъектов Российской федерации.

Чемпионы России

Личные соревнования

См. также 
 Чемпионат СССР по настольному теннису
 Чемпионат СНГ по настольному теннису
 Настольный теннис в СССР и России

Примечания

Литература 
 

Россия
Настольный
Россия